Stallone este un numele unei familii de la Hollywood:

 Sylvester Stallone, actor și regizor la Hollywood
 Sage Stallone, fiul lui Sylvester
 Frank Stallone, fratele mai mic al lui Sylvester
 Jackie Stallone, mama lui Sylvester

Nume de familie italiene